Le cimetière Fontanelle à Naples est un ossuaire, situé dans une grotte sur la colline de tuf le Rione Sanità de la ville de Naples.

Histoire 
Au début du  lorsque les Espagnols ont pénétré dans la ville, on se demandait déjà où se trouvaient les cimetières et des recherches avaient été entreprises à l'extérieur des murs de la ville pour localiser les tombes.

Les Napolitains voulant être enterrés dans leurs églises locales, la place manquait, ainsi pour faire de la place pour les nouveaux morts, les entreprises de pompes funèbres ont commencé à enlever les restes des anciens morts et les ont déposés dans la grotte de ce qui deviendra  le « cimetière de Fontanelle ». Les restes mortuaires enterrés superficiellement ont été rejoints en 1656 par des milliers de cadavres anonymes, victimes de la grande peste.

Vers la fin du  selon Andrea De Jorio érudit napolitain du , de grandes inondations ont emporté les squelettes dans les rues, offrant un spectacle effroyable. Les restes récupérés ont été remis dans la grotte. L'endroit est  devenu le lieu de repos des indigents de la ville, un vaste cimetière pour pauvres. Au début du , sous la domination française de Naples le cimetière prend le non de « Fontanelle ». Le dernier grand « dépôt » de morts indigents semble avoir eu lieu lors de l'épidémie de choléra de 1837.

En 1872, le père Gaetano Barbati fait exhumer et cataloguer les restes squelettiques enfouis qui sont restés au sol, stockés dans des cryptes de fortune, dans des boîtes et des casiers en bois. Un culte spontané de dévotion aux restes de ces morts sans nom, le « culte des pezzentelle » s'est développé à Naples. Les défenseurs du culte font remarquer qu'ils rendaient hommage aux âmes égarées non correctement enterrées. Les adeptes « adoptent » les crânes des defunts, se chargent de leur parler, leur apportent des fleurs et en contre-partie leur demandent des faveurs. Une petite église, église Maria Santissima del Carmine, a été construite à l'entrée du cimetière.

Le culte de la dévotion aux crânes du cimetière Fontanelle a duré jusqu'au milieu du . En 1969, le cardinal Ursi de Naples a décidé qu'une telle dévotion ayant dégénéré en fétichisme n'avait pas de raison d'être et a ordonné la fermeture du cimetière. Le cimetière a été restauré en site historique et peut être visité.

L'ancien ossuaire se développe sur environ , tandis que les dimensions de la cavité sont estimées à environ .

Galerie

Bibliographie

Notes et références

Liens externes 
 Around Naples Encyclopedia
 YouTube video of the Fontanelle Cimetière Fontanelle
 GoToNaples.tv Fontanelle 

Cimetière en Italie
Naples